Просвещённый абсолюти́зм — политика, проводимая во второй половине XVIII века рядом монархических стран Европы, сочетавшая принципы абсолютной монархии с некоторыми идеями французских просветителей, направленная на устранение остатков средневекового феодального строя в пользу рыночных отношений.

В концепции просвещённого абсолютизма, главной идеей является понимание монарха (царя, императора) собственной ответственности за всех подданных, без исключения для каких-то сословий или классов. Подданные же, в свою очередь, должны оценить такое поведение государя и всячески способствовать его начинаниям.

Просвещенный абсолютизм как политика достижения в государстве «общего блага», проводимая во второй половине XVIII века рядом европейских абсолютных монархов, была тесно связана с идеями философии «эпохи Просвещения». Нередко эта политика выражалась в преобразовании наиболее устаревших социальных институтов (упразднение некоторых сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы - крестьянская, судебная, школьного обучения, смягчение цензуры и др.), но главной целью оставалась сохранение и максимальная централизация монархической власти.

Хронология 
Хронологические границы просвещённого абсолютизма условны, обычно приводится период с 1740 г. по 1789 г., то есть от вступления на престол прусского короля Фридриха II до французской революции.

Основы просвещённого абсолютизма 
Теория «просвещённого абсолютизма», родоначальником которой считается Томас Гоббс, вполне проникнута рационалистической философией века «просвещения». Сущность её заключается в идее светского государства, в стремлении абсолютизма поставить выше всего центральную власть. До XVIII века государственная идея, выразителем которой был абсолютизм, понималась узкопрактически: понятие о государстве сводилось к совокупности прав государственной власти. 

В литературе «просвещённый абсолютизм» был встречен восторженно. Наиболее яркий пример просвещённого абсолютизма — политическое миросозерцание Вольтера, этой же точки зрения держалась и школа физиократов с Кенэ, Мерсье-де-ла-Ривьером и Тюрго во главе. «Просветительская» литература XVIII века не только ставила задачу критики старых порядков: стремления философов и политиков того времени сходились в том, что реформа должна совершиться государством и в интересах государства. Поэтому характерная черта просвещённого абсолютизма — союз монархов и философов, которые желали подчинить государство чистому разуму.

Характерные черты просвещенного абсолютизма:

 идея равенства всех людей, государство создается в результате общественного договора, следствием которого являются взаимные обязательства монарха и подданных;
 именно государство есть главное средство создания общества всеобщего благоденствия;
 все реформы, основывающиеся на справедливых законах, должны идти сверху, от государства, в основе деятельности которого лежит принцип: «Все для народа, и ничего — посредством народа»;
 просвещение — одна из важнейших функций государства и одновременно способ воспитания из подданных сознательных граждан;
 признание свободы слова, мысли, самовыражения.

Страны 
Просвещённый абсолютизм охватил все страны Европы, кроме Англии, где абсолютная монархия была уже в прошлом, Польши, где абсолютизм не сформировался в принципе, и Франции, уже достигшей того, к чему стремился просвещённый абсолютизм.

В России политику просвещённого абсолютизма проводила Екатерина II (1762—1796). 

Основное содержание просвещенного абсолютизма Екатерины II заключалось в следующем:

1) правительство стремилось оказать помощь дворянству в приспособлении их хозяйства к развивающимся торгово-денежным отношениям;

2) политика Екатерины II осуществлялась при сохранении основ крепостничества, самодержавия и господствующего положения дворянства.

Деятели просвещённого абсолютизма 
Центральными фигурами этой эпохи были Фридрих II Великий (с 1740 по 1786) и Иосиф II Австрийский (с 1780 по 1790). Другие представители просвещённого абсолютизма:
 в Испании — министр Аранда при Карле III (1759—1788)
 в Португалии — Помбал (1760—1777) при Жозе I
 в Неаполе — министр Тануччи при Карле III и Фердинанде IV
 в Тоскане — Леопольд II (1765—1790)
 в Дании — Кристиан VII (1766—1808) с министром Струэнзе (1769—1772)
 в Швеции — Густав III (1771—1792)
 в Бадене — Карл Фридрих
 в Речи Посполитой — Станислав Понятовский (1764—1795)
 в России — Екатерина II (1762—1796)

Деятельность всех этих реформаторов была в значительной степени подражанием преобразованиям Фридриха II и Иосифа II, которые воплотили в себе два направления, дополняющие друг друга и вполне характеризующие просвещённый абсолютизм. Фридрих был консерватором и во многом лишь продолжал старую политику династии Гогенцоллернов, которую хотел осветить философскими идеями века. Иосиф II, больше теоретик, «революционер на троне», порвал с политикой своих предшественников и совершил смелую попытку радикально преобразовать весь государственный строй Австрии в духе философии XVIII века. В его деятельности, так же как и в деятельности Фридриха II — много противоречий, которые внесла новая государственная идея в традиционную политику абсолютизма. Характер преобразований просвещённого абсолютизма был во всех странах один и тот же, видоизменяясь лишь в зависимости от местных условий; но он существенно отличался в протестантских странах (Пруссия) и католических (Австрия).

Не во всех странах инициатива реформы принадлежала королям. В Португалии, Испании и Неаполе в роли просвещённых деспотов выступали министры, то же произошло и в Дании во время Струэнзе.

Реформы просвещённого абсолютизма 
Все реформы просвещённого абсолютизма, стремившиеся разрушить церковно-феодальные отношения, совершались не только ввиду государственных соображений, но и содействовали эмансипации личности. Всё зависело от абсолютного монарха или его министра. Реформы захватывали область администрации, финансов, суда, интеллектуальной жизни, церкви, наконец — область сословных отношений и крестьянского быта.

В области администрации просвещенный абсолютизм стремился к бюрократической централизации, к вытеснению чиновничеством общественных сил и к подавлению интересов дворянства, был враждебен народному представительству и старался уничтожить местный партикуляризм. 

Громадную услугу оказал просвещенный абсолютизм судебному устройству и законодательству. «Один закон для всех» — таков принцип, которым руководствовался просвещённый абсолютизм. В уголовном процессе были уничтожены пытки, ограничена смертная казнь. В Австрии уже при Марии-Терезии судебная часть была отделена от администрации. Иосиф II весьма энергично работал над составлением свода законов, издал несколько частных уставов. Свод законов, изданный в Португалии Помбалем, привлёк внимание тогдашнего учёного мира. 

Просвещённый абсолютизм представляет собой эпоху сильного антагонизма между духовной и светской властью. Вместе с «просвещением» абсолютизм относился отрицательно к традициям католицизма, защищая права светского государства от клерикальной опеки и видя опасного врага в римской курии и клире. Борьба против католицизма (в католических странах) велась упорно и часто жестоко. 

В области сословных отношений вообще и крестьянского вопроса в частности просвещенный абсолютизм тоже оказал значительное влияние. И здесь во имя государственной пользы правители боролись с остатками феодализма, старались сократить аристократические привилегии и ограничить права дворян и духовенства.

В эту же эпоху впервые был поставлен на очередь крестьянский вопрос. Этому значительно способствовали физиократы, которые по своим политическим взглядам были на стороне просвещённого абсолютизма, и многие деятели просвещённого абсолютизма были сторонниками физиократов. Осуждая феодальные права, тяготевшие над землевладельцами, литература XVIII в. требовала уничтожения рабства и прекращения крепостных отношений. Вследствие этого в эпоху просвещенного абсолютизма было обращено внимание на положение сельской массы, от которой зависит обогащение казны, и рядом с покровительством обрабатывающей промышленности просвещённый абсолютизм покровительствует и крестьянскому труду.

Основные проблемы реформ 
Общая черта, отличающая представителей просвещенного абсолютизма — деспотизм в проведении своих реформ, самонадеянность и часто необдуманность, непоследовательность. Просвещённый абсолютизм, задумавший столько государственных и общественных реформ, повсюду вызвал реакцию, которая скоро уничтожает либеральные приобретения, пока французская революция не окончила начатую просвещённым абсолютизмом ликвидацию старого феодального порядка.

См. также 
 Суперпрезидентская республика
 Авторитаризм

Примечания

Литература 
 

Монархия
Политология
История Европы
История XVIII века
Екатерина II